Francisco Piquer puede hacer referencia a las siguientes personas:

Francisco Piquer Rodilla, sacerdote español fundador del primer monte de piedad
Francisco Piquer Chanza, actor español